Preusmjeri Nacrt:Alfredo Lisica Bibinjac